Професіональна футбольна група А 1958 — 34-й сезон найвищого рівня футбольних дивізіонів Болгарії. Турнір став перехідним від системи «весна-осінь» до системи «осінь-весна». Титул чемпіона вп'яте поспіль здобув ЦДНА.

Клуби

Турнірна таблиця

Результати

Найкращі бомбардири

Посилання 
 Професіональна футбольна група А на rsssf  

1958
Болгарія